Return of 4Eva — мікстейп американського репера Big K.R.I.T., виданий 28 березня 2011 р. для безкоштовного завантаження. У записі релізу взяли участь Chamillionaire, Рагім Девон, Big Sant та ін. Мікстейп посів 32-гу сходинку списку найкращих альбомів журналу Rolling Stone, 24-ту журналу Prefix та 27-му Spin. 

17 травня 2011 композицію «Country Shit (Remix)» випустили синглом. У жовтні 2014 Nature Sounds видали King Remembered in Time, K.R.I.T. Wuz Here, 4eva N a Day та Return of 4Eva на вінилі, касетах і CD як бокс-сет The Underground Edition.

Список пісень 
Усі треки спродюсував Big K.R.I.T.

R4: The Prequel 
7 червня 2011 на iTunes випущено міні-альбом R4: The Prequel. Він містив 4 пісні з мікстейпу та 1 новий ремікс.

Посилання 

Альбоми Big K.R.I.T.